La Primera Divisió Femenina de Futbol d'Eslovènia és la màxima categoria del campionat femení de futbol d'Eslovènia. Actualment el juguen deu equips i es estructura en dues fases. El campió es classifica per a la fase prèvia de la Lliga de Campions de la UEFA.

Palmarès

Referències 

Eslovènia
Eslovènia
Futbol femení